Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki je mednarodno dvoransko atletsko tekmovanje za evropsko prvenstvo, ki ga na dve leti organizira Evropska atletska zveza od leta 1970. Med letoma 1966 in 1969 so štirikrat potekale Evropske dvoranske igre. Do leta 1990 je tekmovanje potekalo vsako leto.

Pregled prvenstev

Evropske dvoranske igre

Evropska dvoranska prvenstva

Pregled medalj

Zunanje povezave 

 

Atletika
Atletska tekmovanja
Športne prireditve, ustanovljene leta 1970